Moscone steht für:
 Franco Moscone (* 1957), italienischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo
 George Moscone (1929–1978) Bürgermeister San Franciscos
 Moscone Center, nach George Moscone benannter Tagungskomplex in San Francisco